Postzeitung steht für eine frühe Form überregionaler Zeitungen im 17. und 18. Jahrhundert, die hauptsächlich per Post verteilt wurden, beispielsweise
 Frankfurter Postzeitung
 Augsburger Postzeitung
 Ordinari Postzeitung (Bremen)